Böröczki Mária (Lébény, 1949. augusztus 18. –) matematikatanár. 

Az általános iskolát és a középiskolát is Lébényben végezte. A Pécsi Tanárképző Főiskolát 1971-ben végezte el matematika–fizika szakon.

1972 és 2013 között a dr. Palotainé Böröczki Mária nevet viselte.

1971 és 1973 között a mosdósi iskolaszanatóriumban tanított, majd Kecskemétre költözött.

Több kecskeméti oktatási intézményben (1973-1988: Leninvárosi Általános Iskola, 1988-2003: Mátyás király úti Általános Iskola) tanár, igazgatóhelyettes, majd 1986-tól vezető megyei szakfelügyelő. 

1990-ben több társával létrehozta a Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítványt (MATEGYE), amelynek évtizedeken át volt kuratóriumi elnöke. 

Több matematikai példatár, feladatgyűjtemény szerzője, társszerzője. 

2003-tól a Katedra Általános Iskola, Gimnázium, Informatikai és Művészeti Technikum, Szakgimnázium és Kollégium vezető tanára.

Jegyzetek